

Населені пункти та їхні частини
 Вежхи — село в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вежхи — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вежхи — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Вежхи — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Вежхи — село в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства
 Вежхи — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Вежхи — частина міста Ласьк у Лаському повіті Лодзинського воєводства
 Вежхи — частина села Ломази в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Вежхи — частина села Ропа в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Вежхи — частина села Чонсткув у гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вежхи — колонія в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вежхи — осада в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки